

Особистості 
Підру́чний — українське прізвище.

 Підручний Денис Вадимович (*2001) — український футболіст.
 Підручний Дмитро Володимирович (*1991) — український біатлоніст, чемпіон світу.
 Порфирій Василь Підручний (*1941) — священик-василіянин, історик Церкви і Василіянського Чину, доктор церковної історії, археограф, душпастир.

Див. також 
 Підручний — американська короткометражна кінокомедія Чарлі Чейза 1918 року.

Українські прізвища